Брайцев — русская фамилия.

Известные представители 
 Брайцев, Василий Романович (1878—1964) — советский хирург, действительный член Академии медицинских наук СССР (с 1945); см. также Брайцева гастропексия или гастропексия по Брайцеву.
 Брайцев, Иван Романович (1870—1947) — математик и педагог, основатель Горьковской школы теории функций.
 Брайцев, Якуб (Яков Романович; 1861—1931) — белорусский прозаик, драматург и поэт.

См. также 
 Брайцева